Welsh může být:

 Irvine Welsh (* 1958) – skotský spisovatel
 Mikey Welsh (1971–2011) – americký hudebník a výtvarník
 Sean Welsh (* 1990) – skotský fotbalista

Podobné příjmení 
 Welsch